Ел Пулгеро има више значења:

 Ел Пулгеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пулгеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику